Это список игр для игровой приставки NVIDIA SHIELD Portable, которые выделены компанией Nvidia в специальном каталоге SHIELD Hub, позволяющем владельцам устройства находить оптимизированные для консоли игры. Дистрибуция игр проходит через магазин приложений Google Play.

Игры

Примечания 

Nvidia Shield